Alejo Carpentier (1904-1980) – scrittore, giornalista e critico letterario cubano
 André Carpentier (1947) – scrittore e accademico canadese
 Charles Le Carpentier, talvolta citato come Lecarpentier, (1744-1822) – scrittore e pittore francese
 Daniel Carpentier (1927-2004), calciatore francese, di ruolo difensore
 Édouard Carpentier, nato Édouard Ignacz Weiczorkiewicz (1926-2010) – wrestler francese naturalizzato canadese
 Évariste Carpentier (1845-1922) – pittore belga
 Georges Carpentier, soprannominato L'homme à l'orchidée (1894-1975) – pugile e attore francese
 Sylviane Carpentier (1938-2017) – modella francese, Miss Francia 1953